Charlie angyalai, amerikai médiafranchise
Charlie angyalai eredetileg 1976–1981 között futott amerikai televíziós sorozat
Charlie angyalai 2000-ben bemutatott amerikai film
Charlie angyalai eredetileg 2011-ben futott amerikai televíziós sorozat
Charlie angyalai: Teljes gázzal 2003-ban bemutatott amerikai film
Charlie angyalai 2019-ben bemutatott amerikai film